Eden je místo v Praze-Vršovicích, podle kterého se označuje více staveb:
 Eden (Praha) – bývalý zábavní park, podle kterého se oblast dnes označuje
 kulturní dům Eden
 Sinobo Stadium – multifunkční stadion Slavie Praha (původně Stadion Eden, poté Synot Tip Aréna a Eden Aréna)
 Zimní stadion Eden
 Nákupní centrum Eden
 Praha-Eden (nádraží)